Benjamin Robert, athlète français né en 1998 ;
Benjamin Robert, cavalier français de saut d'obstacles.